La saison 2010-2011 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Qualifications

Participants

Classement

Classement des compteurs

Play-off

Play-out

Récapitulatif

Ligue nationale B

Participants

Qualifications

Classement final

Classement des compteurs

Play-off

ligue

Juniors Élites

Liens externes 
 Classement sur le site officiel

2010-2011
Hockey sur glace M1
Suisse M